Soffer ist der Name von:
Adam Soffer (* 1987), neuseeländischer Eishockeyspieler
Avy Soffer, israelischer mathematischer Physiker
Jesse Lee Soffer (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler